La lista dei migliori marcatori delle nazionali di calcio comprende l'elenco dei calciatori che risultano essere al primo posto nella classifica di realizzazioni della propria rappresentativa nazionale.

Lista 
Questa lista indica il miglior marcatore per ogni nazionale di calcio, per i casi di giocatori in ex-aequo vengono indicati tutti i giocatori.

In grassetto i giocatori ancora in attività con la propria nazionale.

Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2022.

Note

Collegamenti esterni 
  dal sito 
 Roberto Mamrud, Karel Stokkermans, , RSSSF, 15 gennaio 2016.
, FIFA, 3 giugno 2009.
, UEFA, 8 novembre 2011.
, soccerhighlightsnews.com, 30 dicembre 2017.

Liste di calciatori